Ландсверк Л-181 () — шведский тяжёлый бронеавтомобиль, разработанный в 1933 году компанией «Ландсверк» () на базе коммерческого грузового автомобиля Mercedes-Benz G 3a/P и предназначался для экспортных поставок. В шведской армии не использовался. Поставлялся на экспорт в Литву и Нидерланды.

Описание конструкции

Броневой корпус и башня

Вооружение

Двигатели и трансмиссия

Ходовая часть

Тактико-технические характеристики

Состоял на вооружении

Примечания

Литература 
 Е. Прочко, Тяжёлые пушечные. — Моделист-конструктор, 1993, выпуск № 1
 М. Барятинский. Бронетанковая техника стран Европы 1939—1945 гг. — М.: Бронеколлекция, выпуск № 5, 1999
 Jane’s World War II Tanks and Fighting Vehicles. — Leland Ness, 2002. ISBN 0-00711-228-9

См. также 

Бронеавтомобили Швеции
Тяжёлые бронеавтомобили
Бронеавтомобили Второй мировой войны
Бронеавтомобили по алфавиту